Fritz Klauser ist der Name folgender Personen:

* Fritz Klauser (Landschaftsarchitekt) (1885–1950), Schweizer Landschaftsarchitekt
 Fritz Klauser (Wirtschaftspädagoge) (1957–2018), deutscher Wirtschaftspädagoge